Mistrzostwa Europy w Boksie Kobiet 2007 – były 6. edycją ME w boksie kobiet, które odbyły się w dniach 15-20 października 2007 r. w duńskim Vejle. W tabeli medalowej (po raz szósty z rzędu) zwyciężyły Rosjanki, zdobywając 6 złotych, 1 srebrny i 3 brązowe medale.

Medalistki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
6.European Womens Championships - Vejle, Denmark - October 15-20 2007, amateur-boxing.strefa.pl, [dostęp: 2018-08-21].

2
2007 w boksie
2007 w Danii
Sport w Vejle